Jean Breuer (ciclista belga) (Magnée, 1919 - Lieja, 1986), ciclista belga
 Jean Breuer (ciclista alemany) (Colònia, 1938), ciclista alemany